

Codici 
 COJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coonabarabran (Nuova Galles del Sud) (Australia)
 coj – codice ISO 639-3 della lingua cochimí

Persone
Viktor Coj – musicista sovietico